Хреновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Хреновка — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.

Украина 
 Хреновка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Хреновка — село в Сновском районе Черниговской области.
Хреновка — до 1964 г. название села Приветное в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.